Het seizoen 1990 in de 1. division was de 45ste en laatste editie van deze competitie als hoogste divisie in Denemarken. Aan het einde van het jaar werd de Superligaen opgericht als de nieuwe hoogste afdeling in het Scandinavische land. Als gevolg daarvan moesten vier van de veertien clubs degraderen. De nummers negen en tien, respectievelijk Vejle BK en AaB Aalborg, moesten zich via play-offs proberen te plaatsen voor de nieuwe topliga. Beide wisten zich te handhaven, ten koste van B 1909 en B 1913. Brøndby IF behaalde de vierde landstitel uit de clubgeschiedenis, onder meer door zeventien treffers van aanvaller Bent Christensen. Met dat aantal werd hij topscorer in het seizoen 1990.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Degradatie

AaB Aalborg en Vejle BK weten zich te handhaven in de Superligaen.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1990
Deense voetbalbeker 1989/90
Deense voetbalbeker 1990/91

Competitievoetbal 1990
1990